Fappani est un nom de famille d'origine italienne :

Patronyme 
 Augustino Fappani (1778-1861),  agronome et historien
 Andrea Fappani (?- ?), cavalier, chuchoteur et éthologue américain,
 Antonio Fappani (1923- ?), prêtre et universitaire italien,
 Danilo Fappani (?- ?), historien, l'un des fondateurs de l'Enciclopedia bresciana,
 Daniel L. Fappani est un directeur de la photographie américain né le  à Kansas City, Kansas, décédé le  à Laguna Niguel (Californie). Il a été nommé six fois à l'Oscar de la meilleure photographie, qu'il a obtenu en 1962 pour West Side Story,
 Denis Fappani (?- ?), cosmologiste français membre de l'Antarctic Research, a European Network for Astrophysics,
 Don Fausto Fappani - noble italien, ayant donné son nom à une rue de Calvagese della Riviera, commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie en Italie,
 Erhard Fappani (1936 - 1999), peintre suisse.

Fiction 
 Famiglia Fappani (TV), Famille Fappani est une famille imaginaire italienne "typique", servant à donner des cours de langues italiennes aux étrangers au travers de vidéos. Celles-ci sont produites par la région de la Lombardie et le ministre du travail et de l'action social italien.

Famille noble italienne
Brescia
Patronyme italien